Gallo – język romański z grupy langues d’oïl
 Gallo Matese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania, w prowincji Caserta
 Alexandre Gallo – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Carlos González Gallo – urugwajski koszykarz
 Carlos Roberto Gallo – brazylijski piłkarz grający na pozycji bramkarza
 Ernest Gallo – współzałożyciel kalifornijskiej wytwórni win "E & J Gallo Winery"
 Félicia Gallo – francuska zapaśniczka walcząca w stylu wolnym
 Franco Gallo – włoski prawnik, minister i profesor
 Gennaro Gallo  – włoski wioślarz
 Giacomo Gregorio Gallo, włoski duchowny katolicki 
 Marielle Gallo  – francuska prawniczka, pisarka i polityk
 María Rosa Gallo – argentyńska aktorka
 Mario Gallo – argentyński reżyser i producent filmowy włoskiego pochodzenia
 Max Gallo – francuski historyk, powieściopisarz, eseista i polityk
 Muzio Gallo – włoski kardynał
 Nunzio Gallo – włoski piosenkarz i aktor
 Robert Gallo – amerykański lekarz, wirusolog
 Valentino Gallo – włoski piłkarz wodny
 Vincent Gallo – amerykański aktor, producent filmowy, kompozytor, reżyser, scenarzysta, autor tekstów piosenek, wokalista

Zobacz też 

 Galli